Arcás (Αρκάς) es el nombre por el que se conoce a uno de los autores de cómics más populares de Grecia.

Sus tiras cómicas aparecieron por primera vez en los kioscos a principios de los años 80, y desde entonces hasta la actualidad sus datos personales son un misterio y su apariencia es desconocida incluso para sus propios editores. Ha preferido mantener el anonimato bajo la firme creencia de que un artista debe ser conocido por su obra no por la publicidad que puedan proporcionar periódicos o programas de televisión. Muchos buscan en su nombre un paralelismo con el héroe mitológico Arcas y defienden la hipótesis de su probable procedencia de la provincia griega de Arcadia ―‘arcás’ en griego significa arcadio―. Pese a esta incuestionable coincidencia, el estilo del propio humorista nos hace sospechar que tal vez se trate de una pista falsa y que Arcás sea más bien un acrónimo del nombre real del autor. 

Desde su primera aparición pública con la serie O Κόκκορας [El Gallo] Arcás se convirtió en todo un fenómeno. Sorprendió por un estilo absolutamente personal y una madurez que hacía pensar más en un consagrado autor que en un joven artista. Su particular humor siempre impregnado de un tono sarcástico (casi negro), inconfundible, está presente en casi todas sus historietas. Sin embargo, lo que realmente explica su éxito es la universalidad y atemporalidad de los temas que trata, de tal forma que a pesar del paso de los años, los diversos personajes que ha ido creando nos pueden hacer reír del mismo modo que el primer día. 

Muchos de los álbumes de Arcás han sido traducidos a idiomas tales como el inglés, alemán, francés, español, portugués, italiano, búlgaro, polaco o serbio.

Obras 

 Ο Κόκκορας [El Gallo] (1981)
 Ξυπνάς μέσα μου το ζώο [Despiertas el animal que hay en mí] (1985)
 Μετά την καταστροφή [Tras la catástrofe] (1986)
 Ο Παντελής και το λιοντάρι [Pandelís y el León] (1987)
 Φάε το κερασάκι [Cómete la guinda] (1987)
 Ο Ισοβίτης (Perpetuo) (1988)
 Χαμηλές Πτήσεις [Bajos vuelos] (1991)
 Καστράτο [Castrato] (1995)
 Ο καλός λύκος [El lobo bueno] (1998)
 Η Ζωή Μετά [La vida en el más allá] (1999)
 Οι Συνομήλικοι [Coetáneos] (2009)

Χαμηλές Πτήσεις [Bajos vuelos] 

En esta serie los protagonistas son dos gorriones, padre e hijo, que viven solos tras la huida de la madre del pequeño con su amante. Cada uno de ellos desempeña un papel muy concreto: el padre es un ingenuo gorrión entregado al cuidado de su retoño, y el hijo es un astuto pajarito que no perderá la más mínima oportunidad para burlarse de su padre y ridiculizarlo.

Ο Ισοβίτης [Perpetuo] 

Los personajes principales de esta serie son Perpetuo, un preso condenado a 622 años de cárcel, y Montecristo, una rata cínica que le hace compañía. Los diálogos entre el ingenuo Perpetuo y la malévola rata Montecristo están plagados de comentarios sarcásticos y crueles que, junto con la aparición de otros personajes de la vida carcelaria —presos, funcionarios, abogados, novias, etcétera— convierten la serie de Perpetuo no solo en un divertido retrato de una cárcel, sino en una abierta defensa de los derechos humanos.

O Κόκκορας [El Gallo] 
 
Este personaje fue el primero creado por Arcás a principios de los años 80, gracias al cual se hizo famoso en todo el país. O Κόκκορας es un gallo reprimido y neurótico incapaz de controlar a las gallinas del corral y —no digamos ya— de ligárselas. Mediante desternillantes monólogos llenos de autocrítica e ironía nos plantea, entre otras cosas, los eternos problemas (fracasos) que sufre un seductor de medio pelo. En otras ocasiones, el gallo revela sus frustraciones a su lúcido interlocutor: un cerdo hedonista y ligón, que actúa como un psicoanalista consumado.

Καστράτο [Castrato] 

Una viuda, un gato castrado y una gata ninfómana comparten piso y vida en esta serie. De esta convivencia surgirán ingeniosos diálogos entre los personajes, fundamentalmente entre el delicado gato castrado, bien educado y un poco afeminado, y la gata Lucrecia, que no piensa en otra cosa que en el sexo.

Η Ζωή Μετά [La vida en el más allá] 
 
Nos encontramos ante la obra probablemente más «filosófica». El personaje principal es un joven difunto y el lugar en el que se desarrollan las historias no es otro que el Paraíso. En este peculiar Más allá el difunto tiene asignado un ángel custodio que será su guía y confidente en los diversos aspectos de su nueva «vida». Con su característico humor negro e inteligente, este autor juega con los eternos planteamientos de la filosofía sobre el sentido de la vida y de la muerte, parodiando las creencias más arraigadas y los tabúes asociados a estas cuestiones.

Οι Συνομήλικοι [Coetáneos] 

En esta serie el autor nos presenta al jubilado Gerásimo y a su perro Zacarías.
Zacarías es un perro de once años que piensa que es una gran injusticia que sea igual de viejo que su dueño Gerásimo, de setenta y cinco años. También considera que es otra gran injusticia el hecho de que su dueño sea un pobre jubilado que no se pueda permitir el lujo de alimentarle con solomillos. Por esta y otras razones siempre se está metiendo con él, quien maldice la hora en la que decidió tener a un animal de compañía.
En definitiva, esta serie es un retrato en clave de humor sobre la soledad, la vejez y la pobreza.

Referencias 
 Sitio web oficial
 Arcás en castellano: Arkás, Perpetuo. Malas compañías, tr. María Irakus, Barcelona, Kion Ediciones, 2002.

Escritores de Grecia del siglo XX
Escritores de Grecia del siglo XXI
Nacidos en Trípoli (Grecia)